Дми́трий Никола́ев: 
 Николаев, Дмитрий Дмитриевич (род. 1967) — российский литературовед. Сын Д. П. Николаева.
 Николаев, Дмитрий Николаевич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Николаев, Дмитрий Петрович (род. 1929) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, член СП СССР.
 Николаев, Дмитрий Семёнович (1919—1993) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1943).

Литература

Примечания